Ян Чжэ (; род. 14 июля 1991 года) — китайский тяжелоатлет,  вице чемпион мира 2018 и чемпион Азиатских игр 2010 и 2014 года. Участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Карьера 
Начал заниматься спортом в 2003 году.

В 2010 году стал чемпионом Азиатских игр с результатом 185 кг + 217 кг = 402 кг.

На Азиатских играх 2014 года китайскому атлету вновь не было равных. Сумма на штанге 403 кг. И он двукратный чемпион Азиатских игр.

В 2016 году на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, китайский штангист показал итоговое 4-е место с суммой 415 кг. В этом же году получил травму колена.

На чемпионате мира 2014 года в рывке показал результат — 191 кг (2-й результат), а в толчке — 220 кг (только 5-й). Это позволило спортсмену с результатом 411 кг стать четвёртым.

В начале ноября 2018 года на чемпионате мира в Ашхабаде китайский спортсмен, в весовой категории до 109 кг, завоевал серебряную медаль мирового первенства, сумев взять общий вес 419 кг. В рывке ему также не было равных (196 кг). В толчке не попал в тройку призёров (223 кг).

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Таиланде, китайский спортсмен завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 109 кг. Общий вес на штанге 420 кг. В упражнении рывок он стал третьим (197 кг).

Ссылки 
 Ян Чжэ  на сайте IWF

Тяжелоатлеты Китая
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Азиатских игр по тяжёлой атлетике